Desa Sukaasih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukaasih (administrativ by i Indonesien, lat -6,22, long 107,14), Jawa Barat, 
 Desa Sukaasih (administrativ by i Indonesien, lat -7,36, long 108,12), Jawa Barat, 
 Desa Sukaasih (administrativ by i Indonesien, lat -7,32, long 108,25), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar